Artikulacija je lahko:

 Artikulacija (jezik) v jezikoslovju pomeni oblikovanje glasov z govorilnimi organi oziroma izgovarjava.
 Artikulacija ali Glasbeno izrazoslovje v glasbi pomeni povezovanje ali členjenje tonov pri izvajanju.
 Artikulacija (anatomija) v anatomiji je stik, zveza med kostema.